FAW har flere betydninger:
 FAW Group Corporation – en kinesisk køretøjsfabrikant
 Football Association of Wales – det walisiske fodboldforbund